Vougy (Loira) – comune francese
 Vougy (Alta Savoia) – comune francese